«Космический сплав» — советский широкоформатный научно-фантастический фильм 1964 года режиссёра Т. Левчука.

Сюжет 
Фильм является классическим образцом так называемой производственной фантастики ближнего прицела. В нём рассказывается о создании советскими учёными-ракетчиками и работниками металлургического завода нового сверхпрочного сплава, необходимого для создания советских космических кораблей.

В ролях 
 Александр Ханов — Иван Шапкин
 Валериан Виноградов — Матвей Шапкин
 Нина Веселовская — Людмила Кареджи
 Алексей Максимов — Павел Кареджи
 Всеволод Сафонов — Гаврюшин Николай Крюков — Григорий Петрович Владимир Емельянов — директор института
 Александр Мовчан — Рыбослед
 Лев Перфилов — секретарь
 Николай Рыжов — Шершавин
 Михаил Сидоркин — Денисов Неонила Гнеповская
 Александр Толстых — Сидоркин Григорий Михайлов — Ушаков Виктор Полищук — начальник цеха Пётр Аржанов — эпизод Юрий Лавров
 Гурген Тонунц — эпизод Константин Барташевич — генерал''

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Аркадий Первенцев
 Режиссёр: Тимофей Левчук
 Оператор: Владимир Войтенко
 Художник: Алексей Бобровников
 Композитор: Герман Жуковский

Ссылки 
 Фильм на сайте «История Фэндома»

Фильмы СССР 1964 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы Тимофея Левчука
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Фильмы по сценариям Аркадия Первенцева